Egina – grecka wyspa na Morzu Egejskim
 Egina (Ajgina) – w mitologii greckiej nimfa, córka Asoposa, kochanka Zeusa

Zobacz też 

 Aegina – strona ujednoznaczniająca